Narodowa Demokracja
 neodym
 dwuznak nd
 niedziela – symbol w kalendarzu oznaczający dzień tygodnia